X BitMap (XBM) ist ein Format für die Darstellung von monochromen Rastergrafiken, hauptsächlich Cursors und Icons. Das XBM-Dateiformat wurde 1989 durch XPM für X11 ersetzt.

Die Grafiken bestehen aus reinen Textdateien in der Syntax der Programmiersprache C;
sie können daher mit einem einfachen Texteditor bearbeitet und direkt in Quellcode (C oder C++) eingebunden werden.

Obwohl das Grafikformat schon sehr alt und in seiner Funktionalität zudem so stark eingeschränkt ist, eignet es sich jedoch aufgrund seiner Einfachheit
hervorragend zur Verwendung in kleinen Lehr- oder Beispielprogrammen, die pixelbasiert arbeiten.

Beispiel 
 Dieses Dateibeispiel zeigt das X11-Logo in einer Auflösung von 64 × 64 Pixeln:
#define w 64
#define h 64
static char img[] = {
   0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0xfe, 0xff, 0x01, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0xfc, 0xff, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c,
   0xf8, 0xff, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3e, 0xf8, 0xff, 0x07, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xf0, 0xff, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x0f,
   0xe0, 0xff, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x0f, 0xc0, 0xff, 0x3f, 0x00,
   0x00, 0x00, 0xc0, 0x07, 0xc0, 0xff, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x03,
   0x80, 0xff, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x01, 0x00, 0xff, 0xff, 0x00,
   0x00, 0x00, 0xf8, 0x00, 0x00, 0xfe, 0xff, 0x01, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x00,
   0x00, 0xfe, 0xff, 0x01, 0x00, 0x00, 0x7c, 0x00, 0x00, 0xfc, 0xff, 0x03,
   0x00, 0x00, 0x3e, 0x00, 0x00, 0xf8, 0xff, 0x07, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x00,
   0x00, 0xf0, 0xff, 0x0f, 0x00, 0x80, 0x0f, 0x00, 0x00, 0xf0, 0xff, 0x0f,
   0x00, 0xc0, 0x07, 0x00, 0x00, 0xe0, 0xff, 0x1f, 0x00, 0xc0, 0x07, 0x00,
   0x00, 0xc0, 0xff, 0x3f, 0x00, 0xe0, 0x03, 0x00, 0x00, 0x80, 0xff, 0x7f,
   0x00, 0xf0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x80, 0xff, 0x7f, 0x00, 0xf8, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0x00, 0x7c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0xff,
   0x01, 0x7c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0xff, 0x03, 0x3e, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0xfc, 0xff, 0x03, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0xff,
   0x87, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0xff, 0xcf, 0x07, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0xe0, 0xff, 0xcf, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0xff,
   0xe7, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0xff, 0xf3, 0x01, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x80, 0xff, 0xf9, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff,
   0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0xfe, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3e,
   0xff, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x9f, 0xff, 0x07, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x80, 0xcf, 0xff, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0xe7,
   0xff, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0xe7, 0xff, 0x1f, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0xe0, 0xc3, 0xff, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0xc1,
   0xff, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x80, 0xff, 0x7f, 0x00, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x7c, 0x00, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0x00,
   0xfe, 0xff, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x00, 0xfe, 0xff, 0x01, 0x00,
   0x00, 0x00, 0x1f, 0x00, 0xfc, 0xff, 0x03, 0x00, 0x00, 0x80, 0x0f, 0x00,
   0xf8, 0xff, 0x07, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x07, 0x00, 0xf0, 0xff, 0x0f, 0x00,
   0x00, 0xe0, 0x03, 0x00, 0xf0, 0xff, 0x0f, 0x00, 0x00, 0xe0, 0x03, 0x00,
   0xe0, 0xff, 0x1f, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x01, 0x00, 0xc0, 0xff, 0x3f, 0x00,
   0x00, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x80, 0xff, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x7c, 0x00, 0x00,
   0x80, 0xff, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0x00,
   0x00, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0xff, 0x01, 0x00, 0x1f, 0x00, 0x00,
   0x00, 0xfc, 0xff, 0x03, 0x80, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0xff, 0x03,
   0xc0, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0xff, 0x07, 0xe0, 0x03, 0x00, 0x00,
   0x00, 0xf0, 0xff, 0x0f, 0xe0, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0xff, 0x1f,
   0xf0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0xff, 0x1f, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00,
   0x00, 0xc0, 0xff, 0x3f, 0x7c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xff, 0x7f,
   0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff};

Syntax (Dateiformat) 

Die ersten 2 Zeilen legen die Breite und Höhe des codierten Bildes als #define für den C-Präprozessor fest.
Danach folgen zeilenweise sequentiell die Pixel des Bildes, codiert als die gesetzten Bits in jedem Byte der Folge.
Die Reihenfolge ist dabei vom LSB zum MSB, d. h.,
das erste Pixel des Bildes, also seine linke obere Ecke, ist das Nullte Bit des ersten Bytes.

Einzelnachweise 

Grafikformat